Carlo Pallavicino – Compositore Italiano
 Carlo Pallavicino – Vescovo Italiano